Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2010 byl 19. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata v březnu 2010 a poslední kolo se odehrálo v listopadu 2010. Svůj třináctý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Složení ligy v ročníku 2010

Tabulka 

Poznámky
  1  FC MIKA Jerevan získal jako vítěz arménského poháru 2011 právo účasti v 2. předkole Evropské ligy UEFA 2011/12.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2010
Fotbal v Evropě v roce 2010
Sport v Arménii v roce 2010